

Geografia 
 Angles – comune francese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Angles – comune francese della regione dei Paesi della Loira

Musica 
 Angles – album dei Dan le Sac Vs Scroobius Pip del 2008
 Angles – album degli Strokes del 2011

Pagine correlate 
 Anglès
 Les Angles